Игор Цвитанович е хърватски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 29 мача за националния отбор на Хърватия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Хърватски футболисти
Футболисти на Динамо Загреб
Футболисти на Реал Сосиедад
Родени в Осиек